

Geografia 
 Sando – comune spagnolo
 Sandö – isola della Svezia
 Sandø – antico nome del comune norvegese Sande
 Sandø – antico nome del comune norvegese Sandøy

Persone 
 Frank Sando – fondista britannico
 Efigenio Favier Sando – ex schermidore cubano
 Toralf Sandø – regista e attore norvegese
 Waage Sandø – attore danese

Altro 
 Sandō – in architettura, strada o sentiero che conduce a un santuario shintoista o a un tempio buddhista
  – nome giapponese del Pokémon Sandshrew